Itatiaia steht für:

 Itatiaia (Rio de Janeiro), Gemeinde im Staat Rio de Janeiro, Brasilien
 Nationalpark Itatiaia in Brasilien